Venóclise é um método utilizado em enfermagem para infundir grande volume de líquidos dentro das veias, com o objectivo de administrar medicamentos, manter e repor reservas orgânicas de água, eletrólitos e nutrientes, restaurar equilíbrio ácido-básico, restabelecer o volume sanguíneo.

Venoclise
Veias